Morte della Vergine (Bruegel)
Morte della Vergine (Caravaggio)
Morte della Vergine (Carpaccio)
Morte della Vergine (Mantegna)
Morte della Vergine (van der Goes)